I najazd mongolski na Polskę 1241
 II najazd mongolski na Polskę 1259/1260
 III najazd mongolski na Polskę 1287/1288

Zobacz też 
 Mongolskie najazdy na Polskę